Rio Agriş (Baraolt)
Rio Agriş (Cormoş)
Rio Agriş (Crişul Alb)
Rio Agriş (Moraviţa)

Desambiguação